

Patronyme

Les Roëttiers [ou Roettiers] 
Dynastie de graveurs de monnaies et d’orfèvres, originaires de Flandres, exerçant aux Pays-Bas espagnols puis autrichiens (actuelle Belgique), en Angleterre, France et Espagne aux  et  siècles.

 Philippe I Roettiers ( - 1669), orfèvre, né à Anvers, marié à Jeanne Marie de Mangelaer, trois fils :
  (1631-1703), son fils aîné, orfèvre et médailliste du roi Charles II d'Angleterre. Deux fils :
 James [ou Jacques] Roëttiers (1663–1698), graveur à Londres.
 Norbert Roëttiers (vers 1665 - 1727), graveur français d'origine flamande, fils de John Roëttiers et neveu de Joseph Roëttiers (1635 - 1703).
 Jacques Roëttiers de la Tour (1707 - 1784), graveur et orfèvre français. Fils de Norbert Roëttiers (1666 - 1727).
 Jacques-Nicolas Roettiers (1736-1788), orfèvre français, Fils de Jacques Roëttiers de la Tour (1707 - 1784).
 Alexandre Roëttiers de Montaleau (1748 - 1807), graveur médailleur et franc-maçon français. Fils de Jacques Roëttiers de la Tour (1707 - 1784).
 Alexandre Henry Nicolas Roëttiers de Montaleau (1778 - 1855), industriel et maire de Saint-Germain-lès-Arpajon.
 Joseph Roëttiers (1635 - 1703), graveur français de la Monnaie de Paris.  fils de Philippe Roettiers.
 Georges Roëttiers (vers 1676 - 1749), graveur, fils de Joseph Roëttiers.
 Joseph Charles Roëttiers (1691 - 1779), graveur français, fils de Joseph Roëttiers.
 Charles Norbert Roëttiers (1720 - 1772), graveur français, fils de Joseph Charles Roëttiers.
  Philippe II Roëttiers (1640-1718), graveur, troisième fils de Philippe I Roëttiers.
 François Roëttiers (1685-1742), graveur, sculpteur et peintre, fils de Philippe II Roëttiers, sans descendance.

Références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Graveur général des monnaies de France

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme flamand